Příjmení Jansen nosí více různých osobností:

 Cornelius Jansen (1585–1638), nizozemský teolog
 Dan Jansen (* 1965) – americký sportovec, rychlobruslař
 Eva Jansen, rodným jménem Eva Jeníčková (* 1964) – česko-americká herečka
 Floor Jansenová (* 1981) – nizozemská zpěvačka
 Janine Jansenová (* 1978) – nizozemská houslistka
 Mallory Jansenová (* 1989) – australská herečka
 Marcell Jansen (* 1985) – německý fotbalista
 Mark Jansen (* 1978) – nizozemský zpěvák
 Nico Jansen (* 1953) - nizozemský fotbalista
 Pierre Jansen (1930–2015) – francouzský skladatel filmové hudby
 Theo Jansen (* 1948) – nizozemský kinetický umělec
 Wim Jansen (1946–2022) – nizozemský fotbalista

Externí odkazy